Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2007 was het 20e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.

Het seizoen begon op 24 februari op het Losail International Circuit in Qatar en eindigde op 7 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk. Het was het laatste seizoen waarin Corona titelsponsor was. Na tien jaar zou de Taiwanese beeldschermmaker HANNspree die rol vanaf 2008 overnemen.

Aan het einde van het seizoen mocht de Brit James Toseland, die uitkwam op een Honda, zich voor de tweede maal wereldkampioen noemen.

Kalender
De tweede race op Silverstone werd afgelast vanwege zware regenval.

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website